In 1931/32 werd het 21ste Opper-Silezisch voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond.

Vorwärts-RaSpo Gleiwitz werd kampioen. De tweede plaats in de eindronde werd bepaald door een testwedstrijd tussen de nummer twee in de competitie en de bekerwinnaar. Beuthener SuSV won deze wedstrijd. Beide clubs plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. In de groepsfase werd Gleiwitz derde en Beuthen groepswinnaar. Hierdoor plaatse Beuthen zich voor de eindronde om de landstitel, waar ze met 5:1 van PSV Chemnitz verloren.

A-Klasse

 Play-off

B-Klasse

Industriegruppe

Landgruppe

 Play-off eerste plaats
 Heen

Finale
 Heen

 Terug

Degradatie play-off
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Opper-Silezisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1931/32